Cortes de Tortosa es la denominación historiográfica para las distintas reuniones de las cortes catalanas que tuvieron lugar en la ciudad de Tortosa.

 Las Cortes de Tortosa (1225) fueron convocadas por Jaime I de Aragón.
 Las Cortes de Tortosa (1365) fueron convocadas por el rey Pedro el Ceremonioso.
 Las Cortes de Tortosa-Montblanch en 1413-1414 durante Fernando I de Aragón.

Cortes de Tortosa